Shuffle puede referirse a:

 Shuffle; una técnica de música utilizado comúnmente en el jazz.
 Un juego de género novela visual, adaptada luego a una serie de anime: Shuffle!.
 Un tipo de iPod, el iPod Shuffle.
 «Shuffle» (canción), una canción de 2011 por Bombay Bicycle Club.